Trident (layout-engine), een layout-engine voor Windows Internet Explorer
 Trident (raket)
 Trident (driecilinder) motorfiets van het merk Triumph
 De Derde Conferentie van Washington tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in 1943

In samenstelling:
 Trident Racing, een Italiaans GP2-team

Zie ook 
 Drietand (doorverwijspagina), Nederlandse vertaling van trident